Je me souviens est la devise nationale du Québec.
 Je me souviens… (1945) est la première partie de Pedigree, le roman autobiographique de Georges Simenon.
 Je me souviens est une série télévisée québécoise, diffusée en 1955 et 1956.
 Je me souviens est une chanson d'Yves Montand (paroles de Louis Aragon et musique de Philippe Gérard), en 1969.
 Je me souviens est la traduction en français du romagnol Amarcord, titre d'un film de Fellini en 1973.
  (Je me souviens) est une autobiographie de Joe Brainard par fragments, publiée entre 1970 et 1975.
 Je me souviens est une autobiographie de Georges Perec publiée en 1978, dont la forme est inspirée de l'œuvre de Joe Brainard.
 Je me souviens est une chanson de Ménélik en 1997, dont la musique est basée sur le canon de Pachelbel.
 Je me souviens est un morceau de Jean-Michel Jarre sur son album Metamorphoses en 2000.
 Je me souviens est un documentaire québécois réalisé en 2002 par Éric Richard Scott.
 Je me souviens est un film québécois réalisé en 2009 par André Forcier.